Journée du 10 août 1792, insurrection anti-royaliste à l'assaut des Tuileries
 Bataillon des Filles-Saint-Thomas, section de la garde nationale employée à la défense des Tuileries le .
 Conspiration du dix août 1792, complot des royalistes qui amena l'insurrection, puis, les jours suivants, une purge politique révolutionnaire sanglante (Commune de Paris), avec pour victime et principal accusé, Louis Collenot d’Angremont.